De stad Zwolle telt ten minste 443 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, hieronder een overzicht.

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Zwolle (gemeente) voor andere plaatsen in de gemeente.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Zwolle (plaats)

 Zwolle
Zwolle (plaats)